Potaro-Siparuni es una región de Guyana, que tiene  20.052 km² de extensión: limita con la región de Cuyuni-Mazaruni al norte, las regiones de Alto Demerara-Berbice y de Berbice Oriental-Corentyne al este, la región de Alto Takutu-Alto Esequibo al sur y el Brasil al oeste. Las ciudades principales en la región son Kangaruma, Orinduik, aterrizaje de Potaro, Mahdia, Saveretik y Tumatumari.

En esta región se encuentran además las cataratas Kaieteur una de las mayores atracciones turísticas del país y los ríos Potaro y Siparuni.

Disputa territorial 
Esta región es disputada por Venezuela dentro de la zona de reclamación bajo la denominación de Guayana Esequiba como parte del territorio del Estado Bolívar. No se incluye en la zona en reclamación el sector ubicado al este del río Esequibo en el área no clasificada de Resto de la región 8.

Población 
Según censo 2002 tenía una población de 10.095 habitantes, estimándose al año 2010 una población de 14.117 habitantes.
 1980: 4.485 
 1991: 5.615 
 2002: 10.095

Subdivisión territorial 

Comprende ocho áreas no clasificadas.

(*1) El sector ubicado al este del río Esequibo es la única parte de la región que no está sujeta a reclamación de Venezuela.

Referencias

Véase también 
 Organización territorial de Guyana